

Biografia 
Magnus era il secondogenito di Alberto II di Meclemburgo e della moglie Eufemia di Svezia e Norvegia.

Alla morte del fratello Enrico III, nel 1383, gli succedette nel governo del ducato insieme al nipote Alberto.

Vita privata 
Magnus sposò Elisabetta di Pomerania-Wolgast, figlia di Vratislao VI di Pomerania-Wolgast. Dal matrimonio nacquero due figli:
 Giovanni IV (1370-1422).
 Eufemia († 16 ottobre 1417), sposata il 18 ottobre 1397 con Baldassarre di Werle.

Ascendenza

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Duchi di Meclemburgo-Schwerin